Robert Duncan désigne :
 Robert Duncan (1897-1981), joueur de rugby à XV international anglais.
 Robert Duncan (1919-1988), poète américain.
 Robert B. Duncan (1920-2011), avocat et homme politique américain
 Robert Duncan, compositeur canadien.
 , astrophysicien américain.

Voir aussi 
 
 Robert Duncan Milne (1844-1899), écrivain britannique.